Искупление (фильм, 1987)
 Искупление (фильм, 2004)
 Искупление (фильм, 2007) — фильм Джо Райта; в главных ролях Кира Найтли и Джеймс МакЭвой
 Искупление (фильм, 2010) — фильм Евгения Малкова; в главной роли Владимир Вдовиченков
 Искупление (фильм, 2012) — фильм Александра Прошкина по роману Фридриха Горенштейна
 Искупление (мини-сериал) — сериал, драма японского режиссёра Киёси Куросава